Ramires puede referirse a:

Ramires Gil Santos do Nascimiento (1987-), futbolista internacional brasileño, actualmente en el Palmeiras.
Eric dos Santos Rodrigues (2000-), futbolista brasileño, actualmente en el F.C. Basilea.